FMZ steht als Abkürzung für:
 Fachmarktzentrum, ist eine Ansammlung von mittel- bis großflächigen Fachmarktgeschäften
 Frequenzmultiplexe Zugsteuerung
 Mainz Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Film- und Medienzentrum Ludwigsburg
 Freies Musikzentrum München
 Fachmittelschulzentrum, siehe Fachmittelschule

FmZ steht für: 
 Fernmeldezug, siehe Fernmeldedienst #Einheiten und Ausstattung des Fernmeldedienstes

Abkürzung